La Coppa della Germania Est 1973-74  fu la ventitreesima edizione della competizione

I Turno 

(19 agosto 1973)

Turno intermedio 

(9 settembre 1973)

II turno 

(29 settembre 1973)

Ottavi di finale 

(10 - 17 novembre 1973)

Quarti di finale 

(15 - 22 novembre 1973)

Semifinali 

(30 gennaio - 13 febbraio 1974)

Finale

Campioni 

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
Coppa della Germania Est